Сандри́н Мора́н (; ) — французская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Чемпионат Франции по кёрлингу среди женщин: золото (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008).
 : золото (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Чемпионы Франции по кёрлингу